The Old Maid's Valentine – cortometraggio del 1900 diretto da George Albert Smith
The Old Maid's Valentine – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America